IB – skrót dotyczący matury międzynarodowej;
 IB – skrót nazwy jednostki Istriebitielnyje Bataljony, formacji paramilitarnej wchodzącej w skład NKWD.